Осада Замостья:
 Осада Замостья (1648) — осада Замостья казацко-крестьянским войском Богдана Хмельницкого.
 Осада Замостья (1656) — осада Замостья шведской армией.
 Осада Замостья (1813) — осада города русской армией в ходе войны Шестой коалиции.
 Осада Замостья (1831) — осада в ходе Польского восстания 1830—1831 годов.
 Осада Замостья (1920) — осада города РККА в ходе Советско-польской войны.